Тирфе́льдер () — немецкая фамилия:
 Тирфельдер, Альберт (1842—1908) — немецкий патолог
 Тирфельдер, Хельмут (1897—1966) — немецкий дирижёр